Стэнли «Стэн» Миасек (; ) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и лёгкого форварда. В университете никогда не учился, в 1946 году заключил контракт с командой «Детройт Фэлконс», которая выступала в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА. Позже выступал за команды «Чикаго Стэгс», «Балтимор» и «Милуоки Хокс». Всего в БАА/НБА провёл 6 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд БАА (1947), а твкже один раз — во 2-ю сборную всех звёзд БАА (1948). В дебютном сезоне он занял третье место по общему количеству набранных очков в регулярном чемпионате (895) и пятое место по общему количеству сделанных передач (93). Всего за карьеру в НБА сыграл 365 игр, в которых набрал 3851 очко (в среднем 10,6 за игру), сделал 999 подборов и 518 передач.

Смерть 
Стэн Миасек умер 18 октября 1989 года в возрасте 65 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Фэлконс»
Игроки «Чикаго Стэгс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Милуоки Хокс»